Johann Karl Christian Fischer ist der Name folgender Personen:

* Johann Carl Christian Fischer (Johann Karl Christian Fischer) (1752–1807), deutscher Komponist, Musiker, Musikpädagoge und Schauspieler 
 Johann Karl Christian Fischer (Philologe) (1765–1816/1817), deutscher Philologe, Theologe und Schriftsteller